Saeed est un nom employé en prénom ou en nom de famille.

Nom de famille 

 Abdullah Saeed (né en 1964), chercheur australien en études islamiques ;
 Fathimath Dhiyana Saeed (née en 1974), juriste et diplomate maldivienne ;
 Hafiz Saeed (né en 1950, militant pakistanais ;
 Hussein Saeed (né en 1958), footballeur irakien ;
 Samer Saeed (né en 1987), footballeur irakien ;
 Sana Saeed (née en 1988), mannequin et actrice indienne.

Prénom 
Saeed est aussi un prénom.
 Pour les porteurs de ce prénom, voir : .